Ponse ist der Familienname folgender Personen:

 Joris Ponse (1723–1783), niederländischer Maler
 Luctor Ponse (1914–1998), niederländischer Komponist
 Thomas Fornet-Ponse (* 1979), deutscher katholischer Theologe